Rock Garden of Chandigarh – parco delle sculture di Chandigarh, in India
 Rock Garden – album di Ty Tabor del 2006